Samsonowo (), Ortsnamen in Russland:

 Samsonowo (Altai), Dorf in der Region Altai
 Samsonowo (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Samsonowo (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Samsonowo (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Samsonowo (Kursk), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Samsonowo (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Samsonowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Samsonowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Samsonowo (Toropez), Dorf im Rajon Toropez, Oblast Twer
 Samsonowo (Udomlja), Dorf im Rajon Udomlja, Oblast Twer
 Samsonowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Samsonow